Il toponimo Strafford può riferirsi a diverse località degli Stati Uniti d'America:

Strafford, città del Missouri
Strafford, comune del New Hampshire
Strafford, comune del Vermont
Contea di Strafford, contea del New Hampshire